Lamoille bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 LaMoille (Iowa)
 Lamoille (Minnesota)
 Lamoille (Nevada)

 Lamoille County, Verwaltungseinheit in Vermont

Weiteres:
 Lamoille Canyon, größter Canyon in den Ruby Mountains
 Lamoille River, Fluss im nördlichen Vermont